Stockholm Syndrome kan avse:

 Stockholm Syndrome – ett psykologiskt tillstånd, se Stockholmssyndromet 
 Stockholm Syndrome (låt) – låt av bandet Muse
 Stockholm Syndrome (album av Backyard Babies) – album av Backyard Babies
 Stockholm Syndrome (musikgrupp) – musikgrupp tidigare nämnd Love Generation
 Stockholm Syndrome – en låt av One Direction
Stockholm Syndrome - en låt av Yo La Tengo